

Codici 
 MWC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Milwaukee / Timmerman (Wisconsin) (Stati Uniti)

Sigle 
 Ma Wan Channel – canale navigabile tra Ma Wan e Tsing Yi a Hong Kong;
 Mobile World Congress – annuale fiera sulla telefonia mobile a Barcellona;
Mountain West Conference – associazione sportiva universitaria